Aceasta este o listă a obiectelor NGC cu numerele între 3001 și 4000. Lista cuprinde obiecte ce fac parte din conținutul New General Catalogue; alte obiecte pot fi găsite la pagina listei obiectelor NGC.

Datele furnizate în aceste tabele provin din the Historically Corrected New General Catalogue, corectat și revizuit de Dr. Wolfgang Steinicke.

3001-3100

3101-3200

3201-3300

3301-3400

3401-3500

3501-3600

3601-3700

3701-3800

3801-3900

3901-4000

Bibliografie
  NGC/IC Project

Referințe

Vezi și
 New General Catalogue
 Catalogul Messier

Note

Liste astronomie